En France, il existe plusieurs routes nommées route départementale 512 ou RD 512.

Anciennes routes nationales 
 Route nationale 512, dont la partie en Isère a été déclassée en route départementale 512
 Route nationale 812 (Calvados)

Voir aussi 
 Réseau routier départemental de France

512